James Lawson Kemper (1823-1995), avocat, général confédéré de la guerre de Sécession, et trente-septième gouverneur de Virginie
James Kerr-Lawson (1862-1939), peintre canadien
James Earl Lawson (1891-1950), homme politique canadien de l'Ontario
James Lawson (né en 1928), militant pour les droits civiques et professeur d'université américain
James Lawson (né en 1995), nageur sud-africain